Бук () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Познанском повяте, Великопольское воеводство. Население — 11 828 человек (на 2004 год).

Административный центр — город Бук.

Соседние гмины 
 Допево
 Душники
 Граново
 Опаленица
 Стеншев
 Тарново-Подгурне

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства